Lovo – cognome italiano
 Lövő – comune dell'Ungheria